Johan Andersson (musiker) kan syfta på:

 Johan Andersson (spelman), en spelman från Närke
 Johan Andersson (popmusiker), en svensk musiker som bland annat spelat i The Starboys